Barendregt ist der Familienname folgender Personen:

 Diet Kloos-Barendregt († 2015), niederländische Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Henk Barendregt (* 1947), niederländischer mathematischer Logiker
 Jaap Barendregt (1905–1952), niederländischer Fußballer
 Jan Barendregt (1881–1944), niederländischer Nationalsozialist und Landwirtschaftsfunktionär
 Johan Barendregt (1924–1982), niederländischer Schachspieler